L'expressió Guerra russogeorgiana pot referir-se a:
 Invasió soviètica de Geòrgia el 1921, també coneguda com a "guerra russogeorgiana"; 
 La Guerra a Ossètia del Sud (2008), duta a terme entre Rússia i Geòrgia pel control d'Ossètia del Sud el 2008